Blauwe kitta
 Geelbuikkitta
 Geelsnavelkitta
 Grijsbuikkitta
 Groene kitta
 Kinabalukitta
 Kortstaartkitta
 Roodsnavelkitta
 Taiwankitta